Le Grand Prix moto des Amériques 2022 est la quatrième manche du championnat du monde de vitesse moto 2022.

Cette  édition du Grand Prix moto des Amériques s'est déroulée du  au  sur le circuit des Amériques à Austin.

Classement MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Notes

Références 

2022
Sport au Texas en 2022
Sport en avril 2022
Sport aux États-Unis en avril 2022
Amériques